Сале (Марокко) - місто в області Рабат-Сале-Кенітра Марокко
 Сале () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія
 Сале () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма